Гельмут Дитль (; 22 июня 1944, Бад-Висзе — 30 марта 2015, Мюнхен) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Гельмут Дитль вырос в Мюнхене, после развода родителей часто находился на воспитании у бабушек. Отец Гельмута умер в 1970 году от рака. Дед Гельмута по отцовской линии — австрийский актёр Фриц Грайнер. Получив аттестат зрелости в реальной гимназии в Швабинге, Дитль поступил в Мюнхенский университет, где изучал театральное искусство, и историю искусств, но не завершил образование. Работал администратором на телевидении, затем ассистентом режиссёра в Мюнхенском камерном театре. Дебютировал телевизионным режиссёром в 1974 году на Bayerischer Rundfunk с «Мюнхенскими историями», наблюдениями о мюнхенском обществе. Прорыв в карьере наступил после выхода телевизионного сериала Der ganz normale Wahnsinn в 1979 году. В 1979—1983 годах Дитль работал в Лос-Анджелесе, а вернувшись на родину, снял для ARD 10-серийный телефильм Monaco Franze — Der ewige Stenz, вышедший на экраны в 1983 году. Позднее снял 6-серийный телефильм Kir Royal по заказу Westdeutscher Rundfunk, показанный по ARD в 1986 году. К этому времени Гельмут Дитль считался одним из наиболее известных телевизионных режиссёров в немецкоязычном регионе. Дитль написал несколько сценариев для кино и телевидения со своим другом Патриком Зюскиндом.

Свой первый кинофильм перфекционист Дитль снял в 1992 году, им стал «Штонк!» (Schtonk!) с участием Уве Оксенкнехтом, Гёца Георге и Кристианы Хёрбигер. Ироничный фильм о публикации фальшивых дневников Гитлера в гамбургском журнале Stern в 1983 году номинировался на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и удостоился премии Deutscher Filmpreis как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Этот двойной триумф Дитлю удалось повторить с фильмом Rossini — oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (1997), по его собственному определению «мелодрамедией» о мюнхенском обществе. В 1999 году в кинотеатрах Германии вышел в прокат фильм Дитля Late Show о медийной отрасли, который посмотрело почти 900 тыс. человек.

В конце 1995 года Дитль начал сотрудничать с частным телевидением. Он заключил пятилетний договор с Sat.1 и работал на канале в качестве сценариста, режиссёра и исполнительного продюсера. Дитль также занимался привлечением молодых талантов. В 2001 году вместе с Герхардом Хегеле Дитль снял телевизионный фильм Wambo, вольной интерпретации жизни и смерти актёра Вальтер Зедльмайра.

В 2005 году Дитль снял кинокомедию Vom Suchen und Finden der Liebe, адаптацию легенды об Орфее. Критика отнеслась к этой работе Дитля прохладно. С марта 2011 года Дитль снимал фильм «Цетль», политическую сатиру и продолжение телесериала Kir Royal, Фильм по сценарию, написанному совместно с Беньямином фон Штукрад-Барре, повествует о том, как шофёр Цетль в исполнении Михаэля Хербига совершил головокружительный взлёт до шеф-редактора онлайн-издания в Берлине. Фильм, стоимость которого составила 10 млн евро, вышел на экраны кинотеатров 2 февраля 2012 года, но несмотря на звёздный состав был разгромлен критиками и проигнорирован публикой. Дитль по собственному признанию тяжело переживал этот провал, который возможно повлиял на его состояние здоровья.

Гельмут Дитль был женат четыре раза. Первый брак он заключил с журналисткой Карин Вихман, затем женился на австрийской актрисе Барбаре Валентин. В третьем браке Дитль состоял с француженкой Дениз Шейреси, затем близкие отношения связывали его в 1990—1999 годах с актрисой Вероникой Феррес, сыгравшей во многих его фильмах. Последний брак Дитль заключил в 2002 году с бывшей телеведущей n-tv, режиссёром и кинопродюсером Тамарой Дуве, дочерью политика Фраймута Дуве. В июле 2003 года у супругов родилась дочь Серафина Мария. Кроме неё у Дитля ещё двое детей: сын Давид (род. 1979) от Марианны Денлер, секретаря и доверенного лица Бернда Айхингера, и дочь Шарон (род. 1969) — от Карин Вихман.

В ноябре 2013 года в интервью еженедельнику Die Zeit Гельмут Дитль признался, что в 2007 году пережил инсульт. В октябре 2013 года у заядлого курильщика Дитля обнаружили рак лёгкого в тяжёлой стадии, который привёл к его смерти в 2015 году. Гельмут Дитль похоронен на Богенхаузенском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 filmportal.de

Кинорежиссёры Германии
Телережиссёры Германии
Сценаристы Германии
Кинопродюсеры Германии
Кавалеры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Кавалеры Баварского ордена «За заслуги»
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Патрик Зюскинд
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Богенхаузенском кладбище
Лауреаты Немецкой премии критиков в области телевидения